Рейнгольд Морицевич Глиэ́р (имя при рождении — Рейнгольд Эрнест Глиэр; , Киев, Российская империя — 23 июня 1956, Москва, СССР) — русский и советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий I степени (1946, 1948, 1950). Кавалер трёх орденов Ленина (1945, 1950, 1955). Автор музыки гимна Ленинграда.

Биография 
Рейнгольд Морицевич Глиэр родился  в Киеве. Сын переселившегося в Киев из немецкого Клингенталя мастера по производству медных духовых инструментов. Учился во 2-й Киевской гимназии.

Первоначальное музыкальное образование получил в домашних условиях (уроки скрипки у А. Вейнберга, К. Воута). В 1894 году окончил Киевское музыкальное училище (ныне Киевский институт музыки имени Глиэра) у О. Шевчика (скрипка), Е. Рыба (композиция) и М. Сикарда и поступил в Московскую консерваторию в класс скрипки Н. Н. Соколовского (затем перешёл в класс Я. В. Гржимали).

 года принял российское подданство.

В 1900 году окончил Московскую консерваторию (прошёл курс полифонии у С. И. Танеева, гармонии у А. С. Аренского и Г. Э. Конюса, класс композиции М. М. Ипполитова-Иванова), в 1906—1908 годах брал уроки дирижирования у О. Фрида в Германии.

В начале 1900-х годов — участник собраний Беляевского кружка в Петербурге.

В 1900—1907, 1909—1913 годах преподавал музыкально-теоретические дисциплины в Музыкальном училище Е. и М. Гнесиных. В 1902—1903 годах давал частные уроки Н. Я. Мясковскому и С. С. Прокофьеву.

С 1908 года выступал как дирижёр с исполнением главным образом собственных произведений.

Как композитор сформировался во многом благодаря общению с А. К. Глазуновым, С. В. Рахманиновым, Н. А. Римским-Корсаковым С 1900 года педагог.

 года Правительствующим сенатом присвоено звание личного почётного гражданина. 

В 1913—1920 годах — профессор Киевской консерватории (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) (класс композиции и оркестровый), в 1914—1920 годах директор консерватории (по другим данным, 1914—1918), а также руководитель оперного, оркестрового, камерно-инструментального классов. Среди учеников — Б. Н. Лятошинский, Л. Н. Ревуцкий, М. П. Фролов и др.

В 1920—1941 годах — профессор Московской консерватории по классу композиции. Среди учеников — А. А. Давиденко, Н. П. Иванов-Радкевич, А. Г. Новиков, Н. П. Раков, Л. К. Книппер и др.

В 1920—1922 годах — заведующий музыкальной секцией Московского отделения народного образования, сотрудник музыкального отдела Наркомпроса. В 1920—1923 годах — член этнографической секции Московского отделения Пролеткульта.

В 1923 году получил приглашение Наркомпроса Азербайджанской ССР приехать в Баку и написать оперу на национальный сюжет. Творческим итогом этой поездки стала опера «Шахсенем», поставленная в Азербайджанском театре оперы и балета в 1927 году. Изучение узбекского фольклора во время подготовки декады узбекского искусства в Ташкенте привело к созданию увертюры «Ферганский праздник» (1940) и в соавторстве с Т. Садыковым опер «Лейли и Меджнун» (1940) и «Гюльсара» (1949). Работая над этими произведениями, всё более убеждался в необходимости сохранять своеобразие национальных традиций, искать пути их слияния. Эта идея нашла своё воплощение в «Торжественной увертюре» (1937), построенной на русской, украинской, азербайджанской, узбекской мелодиях, в увертюрах «На славянские народные темы» и «Дружба народов» (1941)

В конце 30-х годов, а также в 1947 и 1950 годах предпринял несколько гастрольных поездок по СССР, выступая с авторскими концертами.

В 1924—1930 годах — председатель Всероссийского общества драматургов и композиторов. В 1938 году — председатель Московского союза композиторов, в 1939—1948 — председатель Оргкомитета Союза советских композиторов СССР.

Доктор искусствоведения (1941), автор первого советского репертуарного балета на современную тему «Красный мак».

Единственный российский композитор, трижды награждённый и самой престижной музыкальной премией дореволюционной России — премией имени М. И. Глинки, и самой престижной премией советской России — Сталинской.

Автор статей, некоторые из которых опубликованы в книге: «Р. М. Глиэр. Статьи и воспоминания» (М., 1975).

Умер 23 июня 1956 года в Москве. 

Похоронен на 3 уч. Новодевичьего кладбища. Памятник работы скульптора М. К. Аникушина и архитектора В. А. Петрова, был изготовлен на Ленинградском заводе «Монументскульптура» и открыт в пятую годовщину смерти композитора, 23 июня 1961 года).

Семья 
 отец — Мориц Глиэр (1835—1896), владелец музыкальной мастерской
 мать — Юзефа (Жозефина Викентьевна) Корчак (1852—1937)
 жена — Мария Робертовна Ренквист, её предки имели скандинавские корни
 дети — близнецы Нина (1905—1978), Лия (1905—1982), Роман (1906—1987), близнецы Валентина (1913—2002), Леонид (1913—1994) — инженер, работал в государственном проектно-изыскательском институте транспортного строительства «Мосгипротранс». Участвовал в проектировании Московского железнодорожного вокзала города Горького, Центрального стадиона «Локомотив», нескольких железнодорожных вокзалов в разных городах, кинотеатра дома отдыха «Скала» в Гагре, электровозного депо на станции Баладжары в Азербайджанской ССР и в других проектах. Соавтор проекта «Детского мира» на Лубянской площади.

Прямые наследники и потомки Р. Глиэра живут и работают в Москве. Внучка — Сэнта Викторовна Глиэр, хранительница музея-квартиры своего деда. Её сын — Кирилл Новосельский, учёный, доктор географических и экономических наук.

Награды и звания 
 Премия имени М. И. Глинки (1905) — за Первый секстет (выдвинут Глазуновым, Лядовым и Балакиревым)
 Премия имени М. И. Глинки (1912) — за симфоническую поэму «Сирены»
 Премия имени М. И. Глинки (1914) — за Третью симфонию («Илья Муромец»)
 Заслуженный артист Республики (1925)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1927)
 Народный артист Азербайджанской ССР (25.05.1934) — «за особые заслуги перед трудящимися, за развитие новой тюркской музыкальной культуры», за многолетнюю работу над созданием оперы «Шахсенем»
 Народный артист РСФСР (1935)
 Народный артист Узбекской ССР (1937) — за создание музыкальной драмы «Гюльсара»
 Народный артист СССР (1938)
 Доктор искусствоведения (1941)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за Концерт для голоса с оркестром
 Сталинская премия первой степени (1948) — за Четвёртый струнный квартет
 Сталинская премия первой степени (1950) — за балет «Медный всадник» (1949)
 Орден Трудового Красного Знамени (31.05.1937)
 Орден «Знак Почёта» (1938)
 Орден Ленина (11.01.1945) — «за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства и в честь 70-летия»
 Орден Ленина (1950) — «за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства и в честь 75-летия»
 Орден Ленина (1955) — «за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства и в честь 80-летия»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Прижизненные исполнения 
При жизни композитора его произведения исполняли:
 И. Гржимали, А. Глен, Л. Ауэр, А. Вержбилович, С. Кусевицкий, Л. Годовский, К. Эрдели, М. Ростропович, С. Кнушевицкий, В. Полех, А. Нежданова, И. Козловский, Л. Собинов, Ф. Шаляпин, Н. Казанцева, Д. Пантофель-Нечецкая, Э. Бандровска-Турска;
 квартеты: А. Розе (Вена), герцога Мекленбургского (Санкт-Петербург), А. Хартмана (США), им. Бетховена (Москва) и др.;
 симфонические оркестры: Филадельфийский, Нью-Йоркский, Венский и др.
 дирижёры: А. Никиш (Венгрия), В. Сафонов, Н. Черепнин, С. Кусевицкий, Г. Фительберг (Польша), Г. Варлих, Л. Стоковский, Ю. Орманди, Ф. Сток, Д. Макропулос, С. Рахманинов, А. Гаук, Ю. Файер, Г. Шерхен
 в городах: Вена, Берлин, Гамбург, Мюнхен, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж, Копенгаген, Афины, Бухарест.

Список произведений

Оперы 
 «Земля и небо», опера-оратория по Дж. Байрону (1900)
 «Шахсенем», либретто М. Гальперина (1923—1925, 2-я ред. 1934)
 «Гюльсара» (соавтор Т. Садыков), либретто К. Яшена и М. Мухамедова (1949).
 «Лейли и Меджнун» (соавтор Т. Садыков), либретто Хуршида по поэме А. Навои (1940)
 «Рашель», либретто М. Булгакова в переработке М. Алигер по новелле Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи» (1942—1943).

Балеты 
 «Хризис», балет-пантомима, либретто Н. Миль по сюжету П. Люиса (1912)
 «Клеопатра» («Египетские ночи»), балет-пантомима, либретто Вл. И. Немирович-Данченко и Л. В. Баратов по поэме А. С. Пушкина. Премьера: 11 января 1926 года, Москва, Музыкальная студия Художественного театра имени Вл. И. Немировича — Данченко. Дирижёр — В. Бакалейников, постановка Вл. И. Немирович-Данченко и Л. В. Баратова.
 «Красный мак» («Красный цветок»), либретто М. Курилко (1926—1927, 2-я редакция — 1949; 3-я редакция — 1957; 4-я редакция поставлена 12-17 февраля 2010 в Римском оперном театре, постановка Н. Андросова, дирижёр А. Аниханов, художник Е. Пулити). Новую российскую постановку представил В. В. Васильев в Красноярске 23 ноября 2010 года.
 «Комедианты», либретто А. Петровского по Лопе де Вега (1922—1930); в новой редакции — «Дочь Кастилии» (1955).
 «Медный всадник», либретто П. Аболимова по А. С. Пушкину (1945—1948). Гимн Великому городу (гимн Ленинграда)
 «Тарас Бульба», либретто Р. Захарова по Н. В. Гоголю (1951—1952)

Симфонические произведения 
 Первая симфония (1899)
 Вторая симфония (1907)
 Третья симфония «Илья Муромец» (1909—1911)
 «Сирены», поэма (1908)
 «Тризна», симфоническая картина (1915)
 «Запорожцы», картина (1921, по И. Е. Репину)
 Торжественная увертюра (1937)
 Героический марш Бурят-Монгольской АССР (1937)
 «Заповит», поэма (1939)
 «Ферганский праздник», увертюра (1940)
 «Дружба народов», увертюра (1941)
 Увертюра на славянские темы (1941)
 Симфония-фантазия для оркестра русских народных инструментов (1943)
 «Победа», увертюра (1944—1945)
 Кантата «Слава Советской Армии» (1953)

Концерты 
 Концерт для арфы с оркестром (1938)
 Концерт для колоратурного сопрано с оркестром (1943)
 Концерт для виолончели с оркестром (1945-46)
 Концерт для валторны с оркестром (1951)
 Концерт для скрипки с оркестром (1956, закончен и инструментован Б. Н. Лятошинским)

Камерно-инструментальные произведения 
 Первый квартет (1899)
 Второй квартет (1905)
 Третий квартет (1928)
 Четвёртый квартет (1946)
 Первый секстет (1898)
 Второй секстет (1904)
 Третий секстет (1905)
 Октет (1901)

Для духового оркестра 
 «На праздник Коминтерна» (фантазия, 1924)
 «Марш Красной Армии» (1924)
 «25 лет Красной Армии» (увертюра, 1943)

Прочее 
 Около 150 фортепианных пьес в 2 и 4 руки концертного и педагогического репертуара, в том числе 12 детских пьес средней трудности (1907), 24 характерные пьесы для юношества (4 тетр., 1908), 8 лёгких пьес (1909) и др.
 Около 70 пьес для различных сольных инструментов с сопровождением фортепиано (для скрипки, в том числе 12 дуэтов для 2 скрипок (1909), для виолончели — свыше 70 пьес, в том числе 12 листков из альбома (1910).
 Около 20 хоров.
 Около 150 романсов («В порыве слез», сл. Т. Гольденвейзер (1903), «Придешь ли с новою весною» (сл. М. Лохвицкой, 1903), «О, не вплетай цветов» (сл. Д. Ратгауза, 1904), «Коль любить, так без рассудка» (сл. А. К. Толстого, 1906), «О, если б грусть моя» (сл. Россвейн, 1906), «Жить, будем жить» (сл. Галиной, 1906), «Сладко пел душа соловушко» (сл. И. Лажечникова, 1908), «Ночь серебристая» (сл. Д. Ратгауза, 1908), «Мы плыли с тобой» (сл. С. Скитальца, 1909), «Ночь идёт» (сл. И. Бунина, 1909), «Проснись, дитя» (сл. М. Лохвицкой, 1909), «Лада» (сл. Л. Столицы, 1912) и др.) и песен («Будет Гитлеру конец» (сл. И. Доронина, 1941), «Храброе сердце» (сл. А. Коваленкова, 1939) для голоса и фортепиано.
 Сочинения для оркестра народных инструментов — «Симфония-фантазия» (1943).
 Музыка к спектаклям драматического театра (в том числе «Царь Эдип» Софокла (1921, «3-й театр РСФСР. Комедия», Москва), «Лисистрата» Аристофана (1923, Музыкальная студия MXAT), «Меловой круг» (1924, Московский драматических театр), «Свадьба Фигаро» Бомарше (1927, MXAT), «Мольер» М. Булгакова (1936, Москва), «Фархад и Ширин» С. Вургуна (1946, Москва), «Цюй-Юань» Го Можо (1954, Москва) и др.)

Редакции произведений других авторов 
 Редакция балета Ц. Пуни «Эсмеральда» (несколько номеров для партитуры написал также С. В. Василенко).

Композиторская фильмография 
  — Земля жаждет (совм. с В. А. Соколовым и С. Н. Ряузовым)
  — Друзья встречаются вновь
  — Алишер Навои (совм. с Т. Садыковым)

Адреса 
Киев
 1914—1916 — , Кузнечная улица (Антоновича), 23. В эти годы Глиэр был директором Киевской консерватории.
Москва
 Москва, ул. Чаянова, д. 10 (в то время 3-я Миусская, д. 4/6). Здесь жил и работал Р. М. Глиэр 1938—1956 г.г.
 Москва, Петровский бульвар, д. 5. Здесь жил и работал Р. М. Глиэр в 1904—1913 и 1920—1938 г.г.

Память 
Имя Р. Глиэра носят:
 Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиэра (Украина)
 детские музыкальные школы (Москва, Калининград (Россия), Ташкент/Узбекистан, Маркнойкирхен (Германия), Алма-Ата (Казахстан)
 улицы в посёлке Загорянский (Щёлковский район, Московская область), Магнитогорске (Челябинская область), Луцке (Волынская область, Украина), Донецке (Украина), Горловке (Украина), Киеве (Украина) (, в 1974—1980 — Р. Глиэра, ликвидирована в связи с перестройкой района, 7 декабря 2015 года улице В. Примакова возвращено имя Р. Глиэра).
 пассажирский теплоход (прогулочный катер) вместимостью 250 человек типа «Александр Грин», построенный в 1978 году и находящийся в 5 затоне Херсонского речного порта
 танкер по перевозке нефтепродуктов водоизмещением 4700 тонн, построенный в 1970 году в Роттердаме, с 2014 года носит имя «Глиэр», порт приписки — Владивосток, курсирует в северо-западной части Тихого океана (Японское, Охотское, Берингово моря). В помещениях корабля развёрнута экспозиция, посвящённая композитору.
 16 ноября 2021 года решением Комитета по подводным названиям Межправительственной океанографической комиссии при ЮНЕСКО одной из подводных гор в Тихом океане было присвоено название «Гайот Глиэра».

 В 1924—1949 годах в Москве работал струнный квартет имени Р. Глиэра.
 В Вене (Австрия) базируется Квартет Глиэра в составе: Доминика Фальгер и Владислав Винокуров (скрипки), Мартин Эдельман (альт), Андрэ Станковский (виолончель)
 В 2020 году состоялась Международная музыкальная онлайн-конференция «Симфонизм в произведениях Рейнгольда Глиэра и музыкальное наследие композиторов Азербайджана XIX—XXI веков», посвящённая созданию оперы «Шах-Сенем». В конференции приняли участие известные музыковеды и исполнители из Великобритании, США, Швейцарии, Азербайджана, России. В рамках конференции состоялся онлайн-концерт, который транслировался в YouTube на двух языках, на котором впервые прозвучали фрагменты из оперы Глиэра «Шах-Сенем» для скрипки, виолончели и фортепиано, а также произведения композиторов Азербайджана.
 В 2021 году в Московской области образовано «Трио имени Глиэра».

Примечания

Библиография 
 Глиэр Р. М. Статьи. Воспоминания. Материалы, т. 1, 2. — М.: 1965, 1967.
 Глиэр Р. М. Статьи и воспоминания. — М.: 1975.
 Бугославский С. Рейнгольд Морицевич Глиэр, 2-е изд., 1930.
 Соллертинский И. И. «Красный мак». — М.: 1930.
 Богданов-Березовский В. М. «Красный мак». — Л.: 1933.
 Сеженский К. Р. М. Глиэр. Краткий очерк жизни и творчества. 2-е изд. — М.: 1940.
 Слонимский Ю. И. Советский балет. Материалы к истории советского балетного театра. — М.-Л.: 1950.
 Корев Ю. «Медный всадник» Р. Глиэра. — М.: 1951.
 Захаров Р. В. Искусство балетмейстера. — М.: 1954.
 Бэлза И. Ф. Концерты Глиэра. — М.: 1955.
 Катонова С. Балеты Р. М. Глиэра. — М.:1960.
 Данилевич Л. Книга о советской музыке (главы: Р. М. Глиэр. Опера «Шахсенем». Балет «Красный цветок») — М.: 1962.
 Петрова Н. Рейнгольд Морицевич Глиэр. — Л.: 1962.
 Бэлза И. Р. М. Глиэр. 2-е изд. — М.: 1962.
 Леонова М. Симфонические произведения Глиэра. Справочник-путеводитель. —М.: 1962.
 Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории (Статьи: Леонова М. Ф. Рейнгольд Морицевич Глиэр; Лятошинский Б. Н. Глиэр — профессор и директор Киевской консерватории; Раков Н. П. Рейнгольд Морицевич Глиэр]. — М.: 1966.
 Бэлза И. Р. М. Глиэр. — В кн.: О музыкантах XX века. — М.: 1979.
 Гулинская З. К. Рейнгольд Морицевич Глиэр. (1875—1956). — М.: Музыка, 1986. (Русские и советские композиторы).
 Р. М. Глиэр. Биографический и нотографический справочник. — М.: Мемориальный кабинет Р. М. Глиэра, 2011.

Ссылки по теме 
 Информационный сайт про Рейнгольда Глиэра. Сделан по просьбе и при непосредственной помощи дома-музея имени Глиэра и лично Сэнты Викторовны Глиэр
 К 135-летию Глиэра, украинские страницы его жизни — 1
 К 135-летию Глиэра, украинские страницы его жизни — 2
 Эпистолярный и нотный архив Р. М. Глиэра в РГАЛИ (фонд № 2085)
 Карта Глиэровских мест в Google Maps
 Фильм «Композитор Глиэр» (Центральное телевидение СССР, 1968 год)
 Могила Р. М. Глиэра на Новодевичьем кладбище.

Народные артисты Азербайджанской ССР
Академические музыканты России
Академические музыканты Украины
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Российской империи
Выпускники Киевского музыкального училища им. Р. Глиэра
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных
Преподаватели Киевской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Доктора искусствоведения
Оперные композиторы
Балетные композиторы
Композиторы-песенники
Члены Союза композиторов СССР
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Заслуженные артисты Республики
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Ректоры Киевской консерватории
Выпускники Киевской 2-й гимназии